Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City została rozegrana 13 lutego. Zawody odbyły się na trasach w Snowbasin. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Kjetil André Aamodt, srebro wywalczył Bode Miller z USA, a brąz zdobył Austriak Benjamin Raich.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002